Una polinúcula és un fruit múltiple en què cada carpel dona lloc a una núcula: els pistils esdevenen petits i amb un sol primordi. És propi de les ranunculàcies, concretament dels gèneres Ranunculus i Adonis.

Fruits